Hacksjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hacksjön (Asa socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (45 ha)
Hacksjön (Bergs socken, Småland), sjö i Växjö kommun,  (25,9 ha)
Hacksjön (Furuby socken, Småland), sjö i Växjö kommun, 
Hacksjön (Hovmantorps socken, Småland), sjö i Lessebo kommun,  (23,5 ha)
Lilla Hacksjön, sjö i Växjö kommun,  (5,66 ha)
Stora Hacksjön, Småland, sjö i Växjö kommun,  (17,6 ha)
Stora Hacksjön, Östergötland, sjö i Finspångs kommun, 
Hacksjön (Floda socken, Södermanland), sjö i Katrineholms kommun,  (6,37 ha)
Hacksjön (Ludgo socken, Södermanland), sjö i Nyköpings kommun,  (9,32 ha)
Hacksjön (Botkyrka socken, Södermanland), sjö i Botkyrka kommun,  (16,8 ha)
Hacksjön, Närke, sjö i Örebro kommun,  (3,59 ha)
Hacksjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 710987-174745), sjö i Robertsfors kommun, 
Hacksjön (Bygdeå socken, Västerbotten, 712934-172695), sjö i Robertsfors kommun, 
Hacksjön, Lappland, sjö i Vilhelmina kommun,  (1,85 km²)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn